Amielin () – miejscowość w Rosji oraz rosyjskie nazwisko

Miejscowości 
 Amielin – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego

Osoby o tym nazwisku 
 Aleksiej Amielin – radziecki lotnik wojskowy
 Michaił Amielin – radziecki oficer polityczny
 Nikołaj Amielin – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Siergiej Amielin – rosyjski dziennikarz

Zobacz też 
 Amielkowo – dawny folwark na Białorusi

Strony ujednoznaczniające